Boaresi – abitanti di Boara Pisani
Boaresi – abitanti di Boara Polesine
Boaresi – abitanti di Boario (Gromo)